Чемпіонат України з футболу 2022—2023 років — 32-й чемпіонат України з футболу.

Прем'єр-ліга

Перша ліга

Друга ліга

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Української асоціації футболу
 Офіційний сайт Української Прем'єр-ліги
 Офіційний сайт Професіональної футбольної ліги

Сезони чемпіонатів України з футболу
2022 у футболі
2023 у футболі
2022 в українському спорті
2023 в українському спорті